Breitenbrunn kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Breitenbrunn/Erzgeb. – kommun, Sachsen, Erzgebirgskreis,
 Breitenbrunn, Schwaben – kommun i Landkreis Unterallgäu, Bayern, Schwaben, 
 Breitenbrunn, Oberpfalz – köping i Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern, Oberpfalz,

Österrike 

 Breitenbrunn (kommun) – Burgenland, Eisenstadt-Umgebung,